Emil Schulthess ist der Name folgender Personen:

* Emil Schulthess (Heraldiker) (1805–1855), Schweizer Maler und Heraldiker
 Emil Schulthess (Fotograf) (1913–1996), Schweizer Fotograf